El Condado de Buchanan es el nombre asignado a tres condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Buchanan (Iowa)
 Condado de Buchanan (Misuri)
 Condado de Buchanan (Virginia)